Gillot est un nom propre français qui peut faire référence à :

Prénom  
Gillot est un prénom français, hypocoristique de Gille(s), nom de baptême provenant du nom latin Aegidius. Il est notamment porté par :
 Gillot Saint-Evre (1791-1858), peintre et graveur français.

Patronyme 

 Alain Gillot (1927-), homme politique et architecte français ;
 Alain Gillot-Pétré (1950-1999), présentateur TV français ;
 Auguste Gillot (1905-1998), homme politique français ;
 Charles Gillot (1853-1903), imprimeur français ;
 Claude Gillot (1673-1722), peintre français ;
 Dominique Gillot (1949-), femme politique française ;
 Firmin Gillot (1820-1872), imprimeur et inventeur français ;
 Francis Gillot (1960-), entraîneur français de football ;
 François-Xavier Gillot (1842-1910), médecin, botaniste et philanthrope français ;
 Frédéric Gillot (1962-), syndicaliste et homme politique belge ;
 Louise-Geneviève Gillot de Saintonge (1650-1718), femme de lettres et librettiste française ;
 Gillot, (-) dramaturge français ;
  (ca. 1550-1619), prêtre, juriste et auteur français ;
 Jacques Gillot (1948-), homme politique guadeloupéen ;
 Jean-Jacques Gillot (1952-), essayiste et historien français ;
 Léon Gillot (1851-1907), homme politique français ;
 Louise-Marcelle Gillot-Seure (1884-1958), collectionneuse et mécène d'art française ;
 Marie-Agnès Gillot (1975-), danseuse étoile française ;
 Philippe Gillot, plus connu comme Phicil (1975-), auteur de bande dessinée et illustrateur jeunesse français ;
  (1975-), joueur de golf français ;
 Roger Gillot (1911-1997), homme politique français ;
 Xavier Gillot (1909-1996), médecin militaire et compagnon de la Libération français.

Toponyme 
 Aéroport de Gillot, aéroport de l'île de La Réunion.

Odonyme 
 Rue Firmin-Gillot, voie du  de Paris.

Lien externe 
 

Prénom français
Patronyme français